Die deutsche Poolbillard-Meisterschaft ist ein Wettbewerb zur Ermittlung des nationalen Meistertitels im Poolbillard. In den Kategorien Herren, Senioren, Damen, Ladies und Rollstuhlfahrer wird jährlich der Deutsche Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos ermittelt.
Seit 2005 wird das Turnier im Rahmen der deutschen Billard-Meisterschaften in Bad Wildungen ausgetragen.

Das 10-Ball-Turnier wird erst seit 2010 ausgetragen. 2010 und 2011 wurde es an einem separaten Ort und Termin als Bundesmeisterschaft 10-Ball in den Kategorien Herren, Senioren, Damen und Ladies ausgetragen.
Den 10-Ball-Wettbewerb für Rollstuhlfahrer gibt seit 2012. Im 14/1 endlos gibt es kein Turnier für Rollstuhlfahrer.
Bis 2010 wurde in allen Kategorien ein 8-Ball-Pokal-Wettbewerb ausgetragen. Im Gegensatz zu den anderen Meisterschaften, bei denen zunächst im Doppel-K.-o.-System gespielt wird und erst gegen Ende des Turniers im K.-o.-System, wurde dieser Wettbewerb vollständig im K.-o.-System ausgetragen.

Die Kategorien Herren und Damen umfassen Spieler bzw. Spielerinnen beliebigen Alters. Bei den Senioren und den Ladies (Seniorinnen) spielen Spieler bzw. Spielerinnen, die mindestens 40 Jahre alt sind.

Der Deutsche Mannschaftsmeister wird im Rahmen der 1. Bundesliga Pool ausgetragen. Außerdem gibt es Mannschaftspokalwettbewerbe für 8-Ball-Mannschaften sowie für Damen- und Seniorenmannschaften.

Deutsche Meister

Herren

Rangliste

Senioren

Rangliste

Damen

Rangliste

Ladies

Rangliste

Rollstuhlfahrer

Rangliste

Weblinks 
 Deutsche Meisterschaft auf der Website der Deutschen Billard-Union
 Deutsche Poolbillard-Meisterschaft bei werner-ertel.de

Quellen